Климпуш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Климпуш, Дмитрий Иванович (1897—1959) — украинский националист и военный деятель, с 9 ноября 1938 по 15 марта 1939 главнокомандующий Карпатской Сечи.
 Климпуш, Орест Дмитриевич (род. 1941) — украинский политик, инженер, дипломат.
 Климпуш-Цинцадзе, Иванна Орестовна (род. 1972) — украинский общественный деятель, политик, народный депутат Украины VIII созыва.